Мелисса Хатчисон (род. 24 ноября 1975) — американская актриса озвучивания, известная озвучиванием Клементины в игре The Walking Dead: The Game и её продолжениях, за что получила награду Spike Video Game Awards за лучшую женскую роль 2013 года и была номинирована на премию NAVGTR Award за исполнение главной роли в драме 2014 года. Она также дважды номинировалась на премию BAFTA за лучшую исполнительскую роль.

Фильмография

Компьютерные игры

Телевидение

Фильмы

Примечания 

Актёры озвучивания